Plaatsnamen
 Orr (Minnesota)
 Orr (Pulheim)
Personen
 Bobby Orr (drummer)
 Bobby Orr (ijshockeyer)
 Bradley Orr
 Buxton Orr
 Christopher Orr
 Gary Orr
 John Boyd Orr
 Leonard Orr